Алексей Васильевич Кривченков (11 июня 1974, Усолье-Сибирское, Иркутская область, СССР) — бывший российский хоккеист, защитник. Воспитанник ангарского хоккея. В настоящее время входит в тренерский штаб клуба «Автомобилист», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Алексей Кривченков начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в составе московского ЦСКА, выступая до этого за фарм-клуб родной новосибирской «Сибири». В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 76 номером клубом «Питтсбург Пингвинз». В 1995 году Алексей принял решение отправиться в Северную Америку, где он стал игроком клуба «Кливленд Ламберджэкс». За три года, проведённых за океаном, Кривченков выступал за 5 клубов, однако, так и не сумев пробиться в НХЛ, перед началом сезона 1998/99 он вернулся в Новосибирск.

В 1999 году Алексей заключил соглашение с череповецкой «Северсталью», в составе которой он добился основных успехов в своей карьере, завоевав серебряные и бронзовые награды чемпионата России. Всего в составе череповчан Кривченков провёл 185 матчей, набрав 29 (9+20) очков. В 2004 году Алексей вернулся в «Сибирь», где и выступал до 2008 года, за исключением первой половины сезона 2005/06, когда он был игроком чеховского «Витязя».

В середине дебютного сезона КХЛ Кривченков стал игроком новокузнецкого «Металлурга». В новокузнецком клубе Алексей провёл 90 матчей, в которых он набрал 11 (5+6) очков, однако 31 января 2011 года контракт между ним и новокузнечанами был расторгнут, после чего Кривченков принял решение завершить игровую карьеру.

Тренерская 
22 октября 2011 года Алексей принял решение вернуться в хоккей, войдя в тренерский штаб новосибирского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские Снайперы».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России 2003.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2001.

Статистика выступлений 

1 — Переходный турнир.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки «Джонстаун Чифс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Хоккейные тренеры России